Reggio pode referir-se a duas cidades da Itália:
 Reggio Calabria (também chamada Reggio di Calabria), comuna italiana, capital da cidade metropolitana homônima, situada na região da Calábria.
 Reggio Emilia (às vezes chamada Reggio nell'Emilia), comuna italiana, capital da província homônima, situada na região da Emília-Romanha.

Desambiguação